A Stórá több folyó és patak neve Feröeren:
 Stórá, patak Streymoy keleti részén, Streymnes és Hvalvík környékén
 Stórá, patak Streymoy nyugati részén, Kvívík környékén
 Stórá, patak Eysturoy szigetén, Funningur környékén
 Stórá, patak Suðuroy szigetén, Trongisvágur környékén
 Stórá, patak Vágar szigetén, Sørvágur környékén